Низи́нное (до 1948 года Ногайлы́-Кирк; , ) — село в Джанкойском районе Республики Крым, входит в состав Заречненского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Заречненского сельского совета Автономной Республики Крым).

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Динамика численности 

 1805 год — 112 чел.
 1864 год — 12 чел.
 1889 год — 137 чел.
 1900 год — 25 чел.
 1915 год — 33/84 чел.

 1926 год — 126 чел.
 1989 год — 310 чел.
 2001 год — 346 чел.
 2009 год — 313 чел.
 2014 год — 243 чел.

Современное состояние 
На 2017 год в Низинном числится 7 улиц; на 2009 год, по данным сельсовета, село занимало площадь 31,6 гектара на которой, в 124 дворах, проживало 313 человек. В селе действуют фельдшерско-акушерский пункт, с 1982 года — библиотека

География 
Низинное — село в центре района, в степном Крыму, на берегу одного из глубоко вдающихся в сушу заливов Сиваша, высота центра села над уровнем моря — 8 м. Соседние сёла: Армейское в 1 км на запад, Митюрино в 0,4 км на восток и Заречное в 3 км на юг. Расстояние до райцентра — около 18 километров (по шоссе), там же ближайшая железнодорожная станция. Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге  Заречное — Низинное до шоссе  Победное — Сиваш (по украинской классификации — ).

История 
Первое документальное упоминание села встречается в Камеральном Описании Крыма… 1784 года, судя по которому, в последний период Крымского ханства Ногайджи входил в Насывский кадылык Карасубазар ского каймаканства
После присоединения Крыма к России (8) 19 апреля 1783 года, (8) 19 февраля 1784 года, именным указом Екатерины II сенату, на территории бывшего Крымского Ханства была образована Таврическая область и деревня была приписана к Перекопскому уезду. После Павловских реформ, с 1796 по 1802 год, входила в Перекопский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Ногайлы-Кирк был включён в состав Биюк-Тузакчинской волости Перекопского уезда.

По Ведомости о всех селениях в Перекопском уезде состоящих с показанием в которой волости сколько числом дворов и душ… от 21 октября 1805 года в деревне Ногайлы-Кирк числилось 9 дворов, 109 крымских татар и 3 ясыров. На военно-топографической карте генерал-майора Мухина 1817 года деревня Кучук-Кирк обозначена с 8 дворами. После реформы волостного деления 1829 года Нагайлы, согласно «Ведомости о казённых волостях Таврической губернии 1829 года», остался в составе Тузакчинской волости. На карте 1836 года в деревне 10 дворов, а на карте 1842 года деревня записана как Ногайлы Кырк и обозначена условным знаком «малая деревня», то есть, менее 5 дворов.

В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, деревню приписали к Владиславской волости того же уезда. В «Списке населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года», составленном по результатам VIII ревизии 1864 года, Ногайлы-Кирк — владельческая татарская деревня с 4 дворами и 12 жителями при колодцах. По обследованиям профессора А. Н. Козловского начала 1860-х годов, в селении имелась «мелкая пресная вода» в колодцах глубиной 1 сажень (2 м). На трехверстовой карте Шуберта 1865—1876 года в деревне Ногайлы Кырк отмечены 4 двора. К 1886 году Владиславская волость была упразднена и в «Памятной книге Таврической губернии 1889 года» по результатам Х ревизии 1887 года записан Ногайчи-Кырк Байгончекской волости с 27 дворами и 137 жителями.

После земской реформы 1890 года отнесли к Ак-Шеихской волости. По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1900 год» в Ногайлы-Кирке числилось 25 жителей в 6 дворах. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Перекопский уезд, 1915 год, в деревне Ногайлы-Кирк Ак-Шеихской волости Перекопского уезда числилось 19 дворов с татарским населением в количестве 33 человек приписных жителей и 84 — «посторонних».

После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года № 206 «Об изменении административных границ» была упразднена волостная система и в составе Джанкойского уезда (преобразованного из Перекопского) был создан Джанкойский район. В 1922 году уезды преобразовали в округа. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых округа были ликвидированы, основной административной единицей стал Джанкойский район и село включили в его состав. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Ногайлы-Кирк, Камаджинского сельсовета (в котором село состоит всю дальнейшую историю) Джанкойского района, числилось 27 дворов, из них 26 крестьянских, население составляло 126 человек, все татары, действовала татарская школа.

В 1944 году, после освобождения Крыма от фашистов, согласно Постановлению ГКО № 5859 от 11 мая 1944 года, 18 мая крымские татары были депортированы в Среднюю Азию. 12 августа 1944 года было принято постановление № ГОКО-6372с «О переселении колхозников в районы Крыма» и в сентябре 1944 года в район приехали первые новоселы (27 семей) из Каменец-Подольской и Киевской областей, а в начале 1950-х годов последовала вторая волна переселенцев из различных областей Украины. С 25 июня 1946 года Ногайлы-Кирк в составе Крымской области РСФСР. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 мая 1948 года, Ногайлы-Кирк переименовали в Низинное. 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. По данным переписи 1989 года в селе проживало 310 человек. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Джанкойского района